Dit is een lijst van burgemeesters van gemeenten in Nederland in 2016.

Toelichting
Een burgemeester wordt aangesteld voor een periode van zes jaar, waarna hij/zij herbenoemd kan worden. In de kolom 'Benoemd' staat de datum waarop de eerste benoeming inging, mits de burgemeester sindsdien onafgebroken in functie was. De kolom 'Afgetreden (2016)' bevat de datum waarop de burgemeester is afgetreden, mits deze datum in 2016 valt.

'Wnd' in de kolom opmerkingen wil zeggen dat het een waarnemend burgemeester betreft.

Onderaan de pagina is een lijstje met wijzigingen in de nabije toekomst te vinden.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J
Er zijn geen gemeenten in Nederland waarvan de naam met een J begint.

K

L

M

N

O

P

Q
Er zijn geen gemeenten in Nederland waarvan de naam met een Q begint.

R

S

T

U

V

W

X
Er zijn geen gemeenten in Nederland waarvan de naam met een X begint.

Y
Er zijn geen gemeenten in Nederland waarvan de naam met een Y begint. Mogelijk zoekt u IJsselstein. Kijk hiervoor bij de letter I in deze lijst.

Z

Politieke 'kleur' 

Partij, geslacht, anciënniteit en leeftijd van de Nederlandse burgemeesters op 1 juni 2016.

Zie ook
 Lijst van Nederlandse gemeenten
 Lijst van jongste burgemeesters van Nederland 
 Lijst van burgemeesters van gemeenten in Nederland in 2015 
 Lijst van burgemeesters van gemeenten in Nederland in 2017 
 Lijst van burgemeesters van gemeenten in Nederland in 2018 
 Lijst van burgemeesters van gemeenten in Nederland in 2019
 Lijst van burgemeesters van gemeenten in Nederland in de periode 2020-2024

Externe link
 Toekomstige wijzigingen, website van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Nederlandse politiek in 2016
Lijsten van Nederlandse burgemeesters naar jaar